Männel ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Männel (* 1939), deutscher Fußballtrainer
 Hansjörg Männel (* 1907), deutscher Volkswirt und Parteifunktionär (NSDAP)
 Martin Männel (* 1988), deutscher Fußballtorhüter
 Otto Männel (1887–1964), deutscher Radrennfahrer
 Wolfgang Männel (1937–2006), deutscher Betriebswirt

Siehe auch:
 Mannel, Mennel